Duisberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Duisberg (1861–1935), Chemiker und Industrieller
 Claus-Jürgen Duisberg (* 1934), deutscher Diplomat
 Carl Ludwig "Achaz" Duisberg (1889–1958), deutscher Filmregisseur
 H. van Duisberg, Mitgründer von XOX-Gebäck
 Konrad Duisbergh (* um 1570; † 1643), Goldschmied und Großwardein

Siehe auch:
 Carl-Duisberg-Gesellschaft e.V. (CDG), siehe Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
 Carl-Duisberg-Gedächtnispreis